В парному жіночому розряді тенісного турніру New South Wales Open 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Яна Новотна і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Лариса Нейланд і Наташа Звєрєва 6-3, 7-5.

Сіяні пари 

 Яна Новотна /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Лариса Нейланд /  Наташа Звєрєва (фінал)
 Гана Мандлікова /  Пем Шрайвер (2-ге коло)
 Джиджі Фернандес /  Робін Вайт (2-ге коло)

 Патті Фендік /  Мері Джо Фернандес (чвертьфінал)
 Катріна Адамс /  Лорі Макніл (1-ше коло)
 Джанін Тремеллінг /  Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Джилл Гетерінгтон /  Ніколь Брандтке (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Sydney International